
Parabola del figlio prodigo –  parabola di Gesù

Cinema 
Il figliol prodigo (The Wanderer) – film del 1925 diretto da Raoul Walsh
Il figliuol prodigo (Der Verlorene Sohn) – film del 1934 diretto da Luis Trenker
Il figliuol prodigo (The Prodigal) – film del 1955 diretto da Richard Thorpe

Musica 
Il figliol prodigo – balletto del 1928 di Sergej Sergeevič Prokof'ev
Il figliuol prodigo – opera lirica del 1880 di Amilcare Ponchielli

Pittura 
Il figliol prodigo dilapida la sua eredità – dipinto del 1636 di Rembrandt
Il figliol prodigo – dipinto del 1922 di Giorgio de Chirico

Pagine correlate 
Il ritorno del figliol prodigo